lotka – lotki samolotu
 lotka – element strzały
 lotki – rodzaj ptasich piór
 statecznik (brzechwa) w lotnictwie
 lotki w grze Dart